Daniel Webster – amerykański polityk, senator, sekretarz stanu
 David Kenyon Webster – amerykański pisarz, dziennikarz i żołnierz
 Noah Webster – amerykański językoznawca, twórca słownika języka angielskiego
 Webster – sieciowy protokół obsługi słowników
 Webster – amerykański serial telewizyjny
Miejscowości w USA:
 Webster – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Sumter
 Webster – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Webster – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Webster – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Webster – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Webster – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Webster – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Webster – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 Webster – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Webster – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
 Webster – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Webster – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Webster (ang. Webster Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Webster (ang. Webster Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Webster (ang. Webster Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Webster (ang. Webster Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Webster (ang. Webster Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa i parafie w USA:
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Kentucky
 parafia Webster (ang. Webster Parish) – w stanie Luizjana
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) – w stanie Wirginia Zachodnia